Femme, individu adulte et de sexe ou de genre féminin de l'espèce humaine.
 Femme, épouse ou conjointe.

Toponyme 
Femme, une localité abandonnée de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada.
Rivière de la Descente des Femmes, un affluent de la rivière Saguenay, coulant dans Sainte-Rose-du-Nord, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.

Cinéma 
 Femme (titre original : ), film muet américain réalisé par Harry d'Abbadie d'Arrast (1928).
 Femmes (The Women), film américain de George Cukor (1939).
 Femmes, film franco-espagnol de Tana Kaleya (1983).
 Femmes marquées (Marked woman), film américain de Lloyd Bacon (1937).
 Femme aimée est toujours jolie (Mr. Skeffington), film américain de Vincent Sherman (1944).
 Femmes en cage (Caged), film américain de John Cromwell (1950).
 Femmes de Paris, film français de Jean Boyer (1953).
 Et Dieu... créa la femme, film français de Roger Vadim, avec Brigitte Bardot et Jean-Louis Trintignant (1956).
 Femmes au bord de la crise de nerfs (Mujeres al borde de un ataque de nervios), film espagnol de Pedro Almodovar (1988).
 Femme fatale, film franco-américain de Brian De Palma (2002).

Littérature 
 Éditions des femmes, maison d'édition fondée en 1973.
 Une femme, roman d'Annie Ernaux.
 Femmes et salons littéraires

Presse 
 Femme actuelle, magazine hebdomadaire féminin français édité par le groupe Prisma Presse.
 Femmes d'aujourd'hui, magazine féminin hebdomadaire belge.
 Des femmes en mouvements, journal féminin mensuel puis hebdomadaire (1977-1982).
 Le Quotidien des femmes, journal féminin (1974-1976).

 Télévision 
 Femmes de footballeurs, série télévisée britannique (de 2002 à 2006).
 Femmes de loi, série télévisée française (de 2000 à 2009).
 Femme d'aujourd'hui, émission de la télévision de Radio-Canada animée par Aline Desjardins (de 1964 à 1977)

 Musique 
 La Femme, groupe français.
 Femmes,  album de DJ Arafat, paru en 2005.
 Femmes est le  album studio de la chanteuse Nicole Rieu, paru à l'automne 2010.

 Divers 
 Femme, parfum de Marcel Rochas, créé par Edmond Roudnitska (1944).
 Femme à barbe, phénomène de foire qui montre une femme possédant une barbe.
 Femme d'action, en psychologie analytique.
 Femme de ménage, agent d'entretien, nettoyeur de locaux et de surfaces, ou technicien de surface.
 Femmes de réconfort, femmes, en majorité asiatiques, contraintes de se prostituer pour l'armée et la marine impériales japonaises durant la Seconde Guerre mondiale.
 Femme, œuvre de Jean Arp (1927).
 Femme'', sculpture de Joan Miró (1981).

Homonymie de titre